Шакаве — аэропорт в Ботсване.
 Шакаве — город в Ботсване.